Trayon peut faire référence à :
 le trayon, extrémité de la mamelle des femelles laitières ;
  (né en 1993), footballeur international guyanien ;
  (né en 1984), homme politique américain ;
  (né en 1982), joueur de football américain et canadien ;
 le , rivière malaisienne.

Voir aussi 

 
 
 Traite du bétail